Tungari är ett släkte av spindlar. Tungari ingår i familjen Barychelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Tungari